Érard de Brienne peut désigner :
 Érard  de Brienne (ca. 1090, † ca. 1120), comte de Brienne.
 Érard II de Brienne († 1191), comte de Brienne.
 Érard  de Brienne-Ramerupt (ca. 1170, † 1246), seigneur de Ramerupt.
 Érard II de Brienne-Ramerupt (ca. 1220, † 1250), seigneur de Ramerupt.